Kemmer ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Kemmer (1920–2004), US-amerikanischer Schauspieler und im Zweiten Weltkrieg Pilot der United States Army Air Forces
 Emil Kemmer (1914–1965), deutscher Politiker (CSU)
 Hans Kemmer (~1495–1561), deutscher Maler
 Heike Kemmer (* 1962), deutsche Dressurreiterin
 Heinz-Günter Kemmer (1930–2010), deutscher Journalist
 Herbert Kemmer (1905–1962), deutscher Feldhockeyspieler
 Joachim Kemmer (1939–2000), deutscher Schauspieler
 Kilian Kemmer (* 1980), deutscher Manager und Jazzmusiker
 Michael Kemmer (* 1957), deutscher Manager
 Nicholas Kemmer (1911–1998), britischer theoretischer Physiker
 Peter Kemmer, deutscher Basketballfunktionär und -spieler
 Peter Jochen Kemmer (1941–2022), deutscher Schauspieler, Bühnenautor, Hörspielsprecher und -autor
 Ronja Kemmer (* 1989), deutsche Politikerin (CDU)
 Ullrich Kemmer (* 1959), deutscher Politiker (CDU)
 Wilfried Kemmer (1943–2007), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Wolfgang Kemmer (* 1966), deutscher Autor und Herausgeber 

Siehe auch:
 Kämmer
 Kemer
 Haus Kemmer, Darmstadt